La Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta ( CCAC, por sus siglas en inglés) fue lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y seis países— Bangladesh, Canadá, Ghana, México, Suecia y los Estados Unidos —el 16 defebrero de 2012. El CCAC tiene como objetivo catalizar reducciones rápidas en los contaminantes climáticos de vida corta para proteger la salud humana, la agricultura y el medio ambiente. Hasta la fecha, más de $47millones se han comprometido a la Coalición Clima y Aire Limpio de Canadá, Dinamarca, la Comisión Europea, Alemania, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suecia y los Estados Unidos. El programa es administrado por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas a través de una Secretaría en París, Francia .

Contaminantes climáticos de vida corta 
Los contaminantes climáticos de vida corta (SLCP, por sus siglas en inglés) son agentes que tienen una vida relativamente corta en la atmósfera (de unos pocos días a algunas décadas) y una influencia de calentamiento en el clima. Los principales contaminantes climáticos de vida corta son el carbono negro, el metano y el ozono troposférico, que son los contribuyentes más importantes a la intensificación humana del efecto invernadero mundial después del CO 2 . Estos contaminantes climáticos de vida corta también son contaminantes del aire peligrosos, con varios impactos perjudiciales a la salud humana, la agricultura y los ecosistemas. Otros contaminantes climáticos de vida corta incluyen algunos hidrofluorocarbonos (HFC). Si bien los HFC están actualmente presentes en pequeñas cantidades en la atmósfera, se prevé que su contribución al forzamiento del clima aumente hasta el 19 % de las emisiones globales de CO 2 para 2050.  

El carbono negro es un componente principal del hollín y se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa. Este emitido por varias fuentes, incluidos automóviles y camiones diésel, barcos, estufas residenciales, incendios forestales, quema agrícola al aire libre y algunas instalaciones industriales. Tiene un impacto de calentamiento en el clima de 460 a 1500 veces más fuerte que el CO 2 . Su vida útil varía de unos pocos días a unas pocas semanas. Cuando se deposita sobre el hielo y la nieve, el carbono negro provoca tanto el calentamiento atmosférico como un aumento de la tasa de fusión. También influye en la formación de nubes e impacta la circulación regional y los patrones de lluvia. Además, el carbono negro impacta la salud humana. Es un componente principal de las partículas en la contaminación del aire que es la principal causa ambiental de muerte prematura en todo el mundo.  

El metano (CH 4 ) es un gas de efecto invernadero que es 20 veces más potente que el CO 2 y tiene una vida atmosférica de unos 12 años. Este se produce a través de procesos naturales (es decir, la descomposición de desechos vegetales y animales), pero también se emite a partir de muchas fuentes artificiales, incluidas las minas de carbón, los sistemas de gas natural y petróleo, y los vertederos. El metano influye directamente en el sistema climático y también tiene impactos indirectos en la salud humana y los ecosistemas, en particular a través de su papel como precursor del ozono troposférico.    

Los HFC son gases de efecto invernadero artificiales que se utilizan en aire acondicionado, refrigeración, disolventes, agentes espumantes y aerosoles. Muchos HFC permanecen en la atmósfera menos de 15 años. A pesar de que representan una pequeña fracción del total actual de gases de efecto invernadero (menos del uno por ciento), su impacto de calentamiento es particularmente fuerte y, si no se controlan, los HFC podrían representar casi el 20 por ciento de la contaminación climática para 2050.   

El ozono troposférico o troposférico (O 3 ) es el ozono presente en la porción más baja de la atmósfera (hasta 10–15 km sobre el suelo). Es responsable de una gran parte de la mejora humana del efecto invernadero global y tiene una vida útil de unos pocos días a unas pocas semanas. No se emite directamente, sino que se forma por oxidación impulsada por la luz solar de otros agentes, llamados precursores del ozono, en particular metano (CH 4 ), pero también monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM) y óxidos de nitrógeno (NOx). El ozono troposférico es un contaminante nocivo que tiene impactos perjudiciales en la salud humana y las plantas y es responsable de reducciones importantes en el rendimiento de los cultivos.

Posibles resultados de la mitigación de SLCP 
La salud La acción para reducir los CCVC tiene el potencial de lograr múltiples beneficios. Por ejemplo, cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire interior y exterior. Los contaminantes climáticos de vida corta son en gran parte los culpables. Las acciones rápidas sobre los contaminantes climáticos de vida corta, como la adopción generalizada de cocinas avanzadas y combustibles limpios, tienen el potencial necesario para prevenir más de 2 millones de muertes prematuras cada año.   

La agricultura Reducir el metano y el carbono negro también podría evitar grandes pérdidas de cultivos. Las pérdidas de rendimiento relativas mundiales actuales debido a la exposición al ozono troposférico oscilan entre el 7 y el 12 por ciento para el trigo, el 6 y el 16 por ciento para la soja, el 3 y el 4 por ciento para el arroz y el 3 y el 5 por ciento para el maíz. Además, el carbono negro influye en la formación de nubes que tienen un efecto negativo en la fotosíntesis que impacta en el crecimiento de las plantas. Reducir rápidamente los contaminantes climáticos de vida corta, por ejemplo mediante la recolección de gas de vertedero o la recuperación de metano de las minas de carbón, tiene el potencial de evitar la pérdida anual de más de 30 millones de toneladas de cultivos.    

El clima La reducción de los CCVC podría ralentizar el calentamiento previsto para 2050 entre un 0,4 y un 0,5 °C,  casi reduciendo a la mitad el calentamiento proyectado a corto plazo en comparación con un escenario de referencia. Sin embargo, esto se aplica a la reducción simultánea de agentes climáticos de vida corta y larga.  La reducir los forzadores climáticos de corta duración sin reducir las emisiones de larga duración, especialmente CO 2, no reduciría sustancialmente la cantidad de calentamiento más allá de algunas décadas. Por lo tanto, la mitigación del cambio climático a largo plazo implica que la reducción de las emisiones de forzadores de vida larga no puede reemplazarse con la reducción de forzadores de vida corta. Este es un riesgo en un marco de comercio de emisiones y/u objetivos basados en emisiones agregadas, lo que implica que reducir una determinada cantidad de un determinado forzador equivale a reducir otra cantidad de otro forzador. 

Es probable que la reducción de SLCP tenga mayores beneficios climáticos en muchas regiones vulnerables, como las regiones elevadas cubiertas de nieve y hielo, y también es probable que reduzca la interrupción regional de los patrones tradicionales de lluvia.

Aunque los HFC actualmente representan una pequeña fracción del total de gases de efecto invernadero, su impacto de calentamiento es particularmente fuerte y se prevé que sus emisiones se multipliquen casi por veinte en las próximas tres décadas si no se reduce su crecimiento. El HFC más utilizado es el HFC-134a, que es 1430 veces más dañino para el sistema climático en comparación con el dióxido de carbono.

Las emisiones de HFC podrían compensar gran parte de los beneficios climáticos del Protocolo de Montreal. Se espera que aumenten a alrededor de 3,5 a 8,8 Gt CO 2 eq en 2050, comparable con las emisiones anuales totales actuales del transporte, estimadas en alrededor de 6-7 Gt anuales. Hay opciones disponibles que podrían evitar o reemplazar los HFC de alto GWP en muchos sectores y también formas de reducir las emisiones.

Objetivos 
Los objetivos de la Coalición son abordar los contaminantes climáticos de vida corta mediante:

 Crear conciencia sobre los impactos de los contaminantes climáticos de corta duración y las estrategias de mitigación;
 Mejorar y desarrollar nuevas acciones nacionales y regionales, incluso identificando y superando barreras, mejorando la capacidad y movilizando apoyo;
 Promover las mejores prácticas y mostrar los esfuerzos exitosos; y
 Mejorar la comprensión científica de los impactos de los contaminantes climáticos de corta duración y las estrategias de mitigación.

Comportamiento 
Desde su lanzamiento en febrero de 2012, la Coalición ha estado trabajando para identificar acciones que ayuden que ayuden a generar beneficios para la salud, la agricultura, el medio ambiente y el clima al reducir los CCVC. A marzo de 2014 la CCAC ha emprendido diez iniciativas:

Reducción de las emisiones de carbono negro de los vehículos y motores diésel de servicio pesadoTrabajar para reducir los impactos en el clima y la salud de las emisiones de carbono negro y material particulado (PM), particularmente en el sector del transporte. A finales de 2013 se emitió un llamado a la acción de Green Freight.

Mitigación del carbono negro y otros contaminantes de la producción de ladrillos Abordar las emisiones de carbono negro y otros contaminantes de la producción de ladrillos para reducir los impactos dañinos en el clima, la contaminación del aire, la economía y la sociedad del sector.

Mitigación de los CCVC del Sector de Residuos Sólidos MunicipalesHablar sobre las emisiones de metano, carbono negro y otros contaminantes del aire en todo el sector de residuos sólidos municipales a través del trabajo con ciudades y gobiernos nacionales.

Promoción de tecnologías y estándares alternativos a los HFC Apuntar a los gobiernos y al sector privado en un esfuerzo por abordar el rápido crecimiento de las emisiones de HFC

Aceleración de las reducciones de metano y carbono negro de la producción de petróleo y gas natural Trabajar con las partes interesadas clave para fomentar la cooperación y apoyar la implementación de medidas nuevas y existentes para reducir sustancialmente las emisiones de metano de la ventilación, fugas y quema de gas natural. Se espera que la CCAC Oil and Gas Methane Partnership, que involucran al sector público y empresas privadas, se lance en 2014.

Abordar los SLCP de la agricultura Con el objetivo de reducir las emisiones de metano y carbono negro del sector agrícola, no solo ayudando a abordar el cambio climático sino también a fortalecer la seguridad alimentaria

Reducción de los CCVC de la cocina doméstica y la calefacción domésticaTrabajando a través de la defensa y la educación para crear conciencia sobre el efecto nocivo de las emisiones de este sector en la salud humana, el clima, la agricultura y el clima.

Esfuerzos transversales

La Coalición también ha identificado esfuerzos transversales que se llevarán a cabo para acelerar las reducciones de emisiones en todos los contaminantes climáticos de vida corta. A la fecha estas acciones son:

Financiamiento de la mitigación de CCVC Con el fin de aprovechar todas las oportunidades de mitigación, esta iniciativa busca actuar como un catalizador de la financiación ampliada de la mitigación de CCVC y trabajará con gobiernos, el sector privado, donantes, instituciones financieras, grupos de expertos y redes de inversionistas. para reforzar estos flujos financieros.

Apoyo a la planificación nacional para la acción sobre los SLCP (SNAP) Esta iniciativa ha desarrollado un programa para apoyar los planes de acción nacionales para los SLCP, incluido el desarrollo de un inventario nacional, basándose en los acuerdos existentes sobre la calidad del aire, el cambio climático y el desarrollo, y la evaluación, priorización y demostración de proyectos prometedores. Medidas de mitigación de CCVC.

Evaluaciones regionales de SLCPs El CCAC cree que existe la necesidad de evaluaciones profundas de SLCPs en regiones clave para ayudar a dar forma a la cooperación regional, así como la acción de los gobiernos nacionales, y para alentar nuevas acciones. La región de América Latina y el Caribe es el primer objetivo de esta iniciativa.

Socios

Socios Fundadores 

 United Nations Environment Programme
  ($6 million USD initial donation  $2.5 million USD in 2013)
 
  ($3 million USD initial donation, $10 million USD CAD in 2013)
 
 
  ($1.7 million USD initial donation, $2.5 million USD in 2013)

Países donantes adicionales (recibidos y prometidos a partir de febrero de 2014) 

  ($1.8 million USD)
  ($1.4 million USD)
  ($0.4 million USD)
  ($5.4 million USD)
  ($0.5 million USD)
  ($11.8 million USD)

Socios de países (marzo de 2014)

Socios no estatales (marzo de 2014)

Ver también 

 Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto que lo acompaña (Regulaciones de CO2)
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2013
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2012
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2011
 Negociaciones posteriores al Protocolo de Kyoto sobre emisiones de gases de efecto invernadero
 Fondo Verde para el Clima
 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal que lo acompaña (Regulación del Ozono - Contexto)

Referencias 

Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático